Каричи има више значења:

 Каричи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Каричи (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Каричи (Каричи, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каричи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику